FC Hegelmann er en litauisk fodboldklub fra Kaunas.

Holdets farver er blå og hvid. Klubben har hjemmebane på NFA stadion (kapacitet 1.000).

Historiske slutplaceringer

Klub farver 
 Hvid og blå

Trøjer

Nuværende trup 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere 
  Vytautas Masaitis, (2018–2019)
  Artūras Ramoška (2020)
  Andrius Skerla (siden 2021)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 fchegelmann.com 
 Facebook 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2009